

Profile
Nume: 송창의 / Song Chang Ui (Song Chang Ee)
Profesie: Actor, model si cantaret
Data nasterii: 1979-Jan-24
Inaltime: 181 cm
greutate: 67 kg
Semn zodiacal: Varsator
Grupa sange: A

Seriale
Cinderella Man (MBC, 2009)
The Scale of Providence (SBS, 2008)
Yi San (MBC, 2008)
On Air (SBS, 2008) cameo
Golden Bride (SBS, 2007)
101st Proposal (SBS, 2006)
Drama City (KBS2, 2005)
The Youth in Bare Foot (MBC, 2005)
Wedding (KBS2, 2005)

Filme
Once Upon A Time in Seoul/Boys Don't Cry  (2008)
Pacchigi! Love & Peace (2007)
My Girl and I (2005)

Premii
44th Baeksang Awards: Best New Actor Award (Golden Bride)

Legături externe 
Official Site
Profile (nate) 
CYworld Personal Page
HanCinema

Actori coreeni
Oameni în viață